Докутович — фамилия. Известные носители:
 Докутович, Борис Нисифорович — педагог ГИТИС.
 Докутович, Галина Ивановна (1921—1943) — советская военная лётчица.
 Докутович, Тимофей Адамович (1922—1942) — советский партизан, подпольщик.